Оле́г Серге́евич Проко́фьев (14 декабря 1928, Париж — 20 августа 1998, Гернси) — советский и британский художник, , искусствовед, поэт.

Сын композитора Сергея Прокофьева.

Биография 
Второй сын композитора Сергея Прокофьева и певицы Лины Прокофьевой, урождённой Каролины Коди́на-Любера (1897—1989), испанки по происхождению.
В 1936 году семья вернулась в СССР. Олег учился в Московском художественном училище (1944—1947). В 1948 году мать была арестована и сослана — сначала в Абезьский лагерь (Коми АССР), затем в мордовские лагеря (отец с 1941 года жил уже отдельно от семьи), освобождена и реабилитирована в 1956 году.

Олег закончил Московский государственный педагогический институт и аспирантуру при нём, параллельно брал уроки живописи у Роберта Фалька (1949—1952). Работал в Институте теории и истории изобразительных искусств (его тематикой там была индийская живопись). Занимался живописью и скульптурой, принадлежал к неофициальному искусству. Из-за того, что его привлекали авангардные техники, его работы редко выставлялись в Москве.

Познакомился с английской исследовательницей русского авангарда Камиллой Грей, автором монографии «Великий эксперимент, русское искусство, 1863—1922» (1962), после 7 лет сопротивления советских властей (юридическим консультантом Прокофьева в этой борьбе был Александр Штромас) Камилла приехала в Москву, где Олег женился на ней (первой его женой была детская писательница Софья Прокофьева), и у них родилась дочь Анастасия, но в 1971 году Камилла умерла от гепатита. Прокофьев сопровождал её тело в Великобританию, где и остался.

В Лондоне Олег получил стипендию в качестве художника-резидента в Университете Лидса, стал научным сотрудником факультета изящных искусств, и познакомился с Фрэнсис Чайлд, студенткой и художницей. Они поженились, и у них родилось пятеро детей, один из которых, Квентин, умер в раннем возрасте.

В 1974 году к Олегу приехала мать.

Продолжал заниматься живописью, скульптурой и поэзией, хотя его работы были наиболее широко известны, когда они были связаны с фестивалями музыки его отца. Умер от сердечного приступа во время отдыха на острове Гернси в Ла-Манше.

Работы Прокофьева-художника выставлялись в Великобритании, Франции, ФРГ, а после перестройки и в России.
В эмиграции он перевёл и издал дневник и другие сочинения отца (1991), популяризировал его творчество.

Семья 
 Старший брат — Святослав Сергеевич Прокофьев (1924—2010).
 Первая жена — Софья Прокофьева (урождённая Фейнберг, р. 1928), советская и российская детская писательница.
 Сын — Сергей Прокофьев (1954—2014), российский и швейцарский антропософ.
 Вторая жена — Камилла Грей (1936—1971), британский искусствовед.
 Дочь — Анастасия Прокофьева (род. 1970).
 Третья жена — Фрэнсес Чайлд.
 Сын — Габриэль Прокофьев (р. 1975), британский композитор, продюсер, диджей.

Персональные выставки 
 2010 год — «Возвращение». Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Избранные публикации 
Как поэт публиковался в самиздатском журнале «Синтаксис» (1960, № 2), в альманахе «Аполлон-77» (Париж, 1977), в «антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» (США, 1980, т. 1), в «Современной антологии русской поэзии после 1966» (Берлин, 1990); в сборниках «Последнее 16 декабря 1989 года» (Париж, 1989) и «Пять поэтов Черновика» (Санкт-Петербург, 1993), в журнале «Черновик» (2002, № 17).

Книги 
 Искусство Древней Индии // Искусство Древнего мира / Под общ. ред. А. Д. Чегодаева. — Всеобщая история искусств: В 6 т. М.: Искусство; Академия художеств СССР, Инст. теории и истории изобразительных искусств, 1956. Т. 1. С. 417—436. (с Н. А. Виноградовой).
 Искусство Индии. Искусство Непала. Введение в искусство Юго-Восточной Азии. Искусство Вьетнама. Искусство Лаоса // Искусство средних веков. Кн. 2: Искусство Индии и Юго-восточной Азии / Под общ. ред. Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. — Всеобщая история искусств: В 6 т. М.: Искусство; Академия художеств СССР, Инст. теории и истории изобразительных искусств, 1960. Т. 2. С. 173—252; 302—311.
 Искусство Белоруссии. Искусство Литвы. Искусство Латвии и Эстонии // Искусство 17-18 веков. — Всеобщая история искусств: В 6 т. М.: Искусство, 1963. Т. 4. С. 382—393.
 Искусство Австралии. Искусство Индии. Искусство Цейлона. Искусство Индонезии. Искусство Бирмы / Искусство конца 19-20 в. — Всеобщая история искусств: В 6 т. М.: Искусство, 1965. Т. 6. Кн. 1. С. 403—407; 428—443.
 Искусство Индии. (3-е тысячелетие до н. э. — 19 век). М.: Искусство, 1964. 231 с.
 Искусство Индии и Юго-Восточной Азии: Автореферат дис. … канд. искусствоведения / Акад. художеств СССР. М.: [б.и.], 1970. 21 с.
 Свеченье слов. Париж — Лондон, 1991.
 Oleg Prokofjew: rhythmische Plastik. Duisburg: Das Museum, 1993.
 Свеченье слов : Поэтические произведения. Academic Studies Press, 2020.

Наследие и признание 
Оставил воспоминания (опубликованы лишь фрагменты), наброски биографической книги о Роберте Фальке. Опубликованы его мемуары о Петре Сувчинском. Его графический портрет принадлежит Анатолию Звереву, несколько вокальных сочинений на его стихи написала Елена Фирсова.

18 мая 2013 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялся концерт «Прокофьевы — три поколения», на котором были прочитаны стихотворения Олега Прокофьева и исполнены музыкальные сочинения его отца и сына.

Фильмография 
Об Олеге Прокофьеве снят документальный фильм «Возвращение нонконформиста» (2011, режиссёр Андрей Проскуряков).

Примечания

Литература 
 Козовой В. Памяти Олега Прокофьева // Козовой В. Тайная ось: Избранная проза. — М.: Новое литературное обозрение (издательство)НЛО, 2003. — С. 222—224.
 Раппапорт А. Oleg Prokofiev (1928—1998). Compositions In Sculpture And Painting // Rossica. — Issue 9. — 2003. — P. 44—49. Или: Олег Прокофьев (1928—1998). Композиции в скульптуре и живописи // Там же.
 «Другое искусство»: Москва, 1956—1988. — М.: ГАЛАРТ, 2005.
 Трауберг Н. Памяти Олега Прокофьева // Трауберг Н. Сама жизнь. — СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2008. — C. 215—217.
 Чемберджи В. XX век Лины Прокофьевой. — М.: Классика-XXI, 2008.

Ссылки 
 Олег Прокофьев на сайте Wikilivres.ru
 Олег Прокофьев на сайте Sirin
 Олег Прокофьев на сайте BBC
 Олег Прокофьев на сайте Artnet
 Стихи Олега Прокофьева и эссе о нём в журнале «Окно»
 

Художники неофициального искусства СССР
Выпускники МПГУ
Поэты России
Сергей Прокофьев